Ерошовка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ерошовка — деревня в Крупском районе Минской области.
 Ерошовка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.